Dit is een lijst van planetoïden 21001-21100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (21001) Trogrlic || 1987 GF || 1 april 1987 || A. Maury
|-
| (21002) - || 1987 QU7|| 29 augustus 1987 || E. W. Elst
|-
| (21003) - || 1987 YV1|| 17 december 1987 || E. W. Elst, G. Pizarro
|-
| (21004) - || 1988 BM4|| 22 januari 1988 || H. Debehogne
|-
| (21005) - || 1988 BF5|| 28 januari 1988 || R. H. McNaught
|-
| (21006) - || 1988 DG2|| 17 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (21007) - || 1988 FD3|| 19 maart 1988 || W. Ferreri
|-
| (21008) - || 1988 PE || 9 augustus 1988 || E. F. Helin
|-
| (21009) - || 1988 PN1|| 12 augustus 1988 || E. W. Elst
|-
| (21010) Kishon || 1988 PL2|| 13 augustus 1988 || F. Börngen
|-
| (21011) - || 1988 RP4|| 1 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (21012) - || 1988 RU9|| 8 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (21013) - || 1988 RW10|| 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (21014) Daishi || 1988 TS1|| 13 oktober 1988 || T. Seki
|-
| (21015) - || 1988 UF || 16 oktober 1988 || T. Fujii, K. Watanabe
|-
| (21016) Miyazawaseiroku || 1988 VA || 2 november 1988 || T. Seki
|-
| (21017) - || 1988 VP || 3 november 1988 || M. Arai, H. Mori
|-
| (21018) - || 1988 VV1|| 2 november 1988 || Y. Oshima
|-
| (21019) - || 1988 VC2|| 2 november 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (21020) - || 1988 VH2|| 8 november 1988 || T. Hioki, N. Kawasato
|-
| (21021) - || 1988 XL2|| 7 december 1988 || Y. Oshima
|-
| (21022) Ike || 1989 CR || 2 februari 1989 || T. Seki
|-
| (21023) - || 1989 DK || 28 februari 1989 || H. Debehogne
|-
| (21024) - || 1989 GD3|| 3 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (21025) - || 1989 SL2|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (21026) - || 1989 SE4|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (21027) - || 1989 SR5|| 28 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (21028) - || 1989 TO || 4 oktober 1989 || E. F. Helin
|-
| (21029) - || 1989 TA6|| 7 oktober 1989 || E. W. Elst
|-
| (21030) - || 1989 TZ11|| 2 oktober 1989 || S. J. Bus
|-
| (21031) - || 1989 TO15|| 3 oktober 1989 || H. Debehogne
|-
| (21032) - || 1989 TN16|| 4 oktober 1989 || H. Debehogne
|-
| (21033) - || 1989 UM || 21 oktober 1989 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (21034) - || 1989 WB3|| 25 november 1989 || Y. Oshima
|-
| (21035) - || 1990 AE || 1 januari 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (21036) - || 1990 BA2|| 30 januari 1990 || M. Matsuyama, K. Watanabe
|-
| (21037) - || 1990 EB || 4 maart 1990 || A. Sugie
|-
| (21038) - || 1990 EP3|| 2 maart 1990 || E. W. Elst
|-
| (21039) - || 1990 ES4|| 2 maart 1990 || E. W. Elst
|-
| (21040) - || 1990 OZ || 20 juli 1990 || E. F. Helin
|-
| (21041) - || 1990 QO1|| 22 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (21042) - || 1990 QT7|| 16 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (21043) - || 1990 RT2|| 15 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (21044) - || 1990 SE1|| 16 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (21045) - || 1990 SQ1|| 18 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (21046) - || 1990 SH3|| 18 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (21047) Hodierna || 1990 SE5|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (21048) - || 1990 SV9|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (21049) - || 1990 SU16|| 17 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (21050) Beck || 1990 TG2|| 10 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (21051) - || 1990 UM || 20 oktober 1990 || T. Urata
|-
| (21052) - || 1990 UG5|| 16 oktober 1990 || E. W. Elst
|-
| (21053) - || 1990 VE || 10 november 1990 || A. Natori, T. Urata
|-
| (21054) - || 1990 VL5|| 15 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (21055) - || 1990 YR || 23 december 1990 || T. Hioki, S. Hayakawa
|-
| (21056) - || 1991 CA1|| 14 februari 1991 || E. F. Helin
|-
| (21057) - || 1991 GJ8|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (21058) - || 1991 GF9|| 10 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (21059) Penderecki || 1991 GR10|| 9 april 1991 || F. Börngen
|-
| (21060) - || 1991 JC || 2 mei 1991 || T. Urata
|-
| (21061) - || 1991 JD || 3 mei 1991 || T. Urata
|-
| (21062) Iasky || 1991 JW1|| 13 mei 1991 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (21063) - || 1991 JC2|| 8 mei 1991 || R. H. McNaught
|-
| (21064) Yangliwei || 1991 LY1|| 6 juni 1991 || E. W. Elst
|-
| (21065) - || 1991 NM || 10 juli 1991 || E. F. Helin
|-
| (21066) - || 1991 NG5|| 10 juli 1991 || H. Debehogne
|-
| (21067) - || 1991 PY1|| 2 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (21068) - || 1991 PL2|| 2 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (21069) - || 1991 PY3|| 3 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (21070) - || 1991 PD6|| 6 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (21071) - || 1991 PE7|| 6 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (21072) - || 1991 PU8|| 5 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (21073) - || 1991 RE || 4 september 1991 || R. H. McNaught
|-
| (21074) Rügen || 1991 RA4|| 12 september 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (21075) Heussinger || 1991 RF4|| 12 september 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (21076) Kokoschka || 1991 RG4|| 12 september 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (21077) - || 1991 RG14|| 13 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (21078) - || 1991 RR16|| 15 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (21079) - || 1991 RR17|| 11 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (21080) - || 1991 RD18|| 13 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (21081) - || 1991 RC19|| 14 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (21082) Araimasaru || 1991 TG2|| 13 oktober 1991 || T. Hioki, S. Hayakawa
|-
| (21083) - || 1991 TH14|| 2 oktober 1991 || C. P. de Saint-Aignan
|-
| (21084) - || 1991 UV3|| 31 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (21085) - || 1991 UL4|| 18 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (21086) - || 1992 AO1|| 10 januari 1992 || T. Hioki, S. Hayakawa
|-
| (21087) - || 1992 BH2|| 30 januari 1992 || E. W. Elst
|-
| (21088) - || 1992 BL2|| 30 januari 1992 || E. W. Elst
|-
| (21089) Mochizuki || 1992 CQ || 8 februari 1992 || T. Seki
|-
| (21090) - || 1992 DZ6|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (21091) - || 1992 DK8|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (21092) - || 1992 EJ6|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (21093) - || 1992 EK6|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (21094) - || 1992 EP7|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (21095) - || 1992 EG11|| 6 maart 1992 || UESAC
|-
| (21096) - || 1992 EZ11|| 6 maart 1992 || UESAC
|-
| (21097) - || 1992 ER25|| 8 maart 1992 || UESAC
|-
| (21098) - || 1992 EB27|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (21099) - || 1992 GM2|| 4 april 1992 || E. W. Elst
|-
| (21100) - || 1992 OB || 26 juli 1992 || R. H. McNaught|}

Planetoïdenlijsten